Golden Harvest (букв. «золотой урожай») — ряд значений:

 Golden Harvest, с 2009 года Orange Sky Golden Harvest (OSGH (), SEHK: 1132 — гонконгская кинокомпания, основанная в 1970 году; наиболее известна производством и дистрибуцией «кунгфу-фильмов», в частности, открывшая миру Брюса Ли, Джеки Чана и ряд других гонконгских мастеров жанра.
 Golden Harvest (от ) — название гран-при и основных призов Азиатско-тихоокеанского кинофестиваля в 1950—1960-х годах.
 Golden Harvest Award — премия правительства округа Уэстчестер штата Нью-Йорк, США.

Примечания